Plaats in Indonesië
 Kersikan (Bangil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kersikan (Geneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kersikan (Gondang Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java